Арема — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 32 км по правому берегу реки Артя. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100020919.

Примечания 

Бассейн Уфы
Реки Артинского городского округа
Реки Нижнесергинского района